Het WTA-tennistoernooi van Viña del Mar (officieel Cachantún Cup) van 2008 vond plaats van 11 tot en met 17 februari 2008 in de Chileense plaats Viña del Mar. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Het eerste reekshoofd, Flavia Pennetta uit Italië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als achtste geplaatste Tsjechische Klára Zakopalová – bij een stand van 6–4 en 5–4 voor Pennetta moest Zakopalová de strijd opgeven wegens een enkelblessure. Het was Pennetta's vijfde WTA-titel, de eerste van 2008. Zij incas­seerde US$ 30.500 prijzen­geld op dit toernooi.

Dubbelspel – Het eerste reekshoofd, Gisela Dulko en Flavia Pennetta, had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld wegens een dijbeenblessure van Dulko. Het ongeplaatste duo Līga Dekmeijere en Alicja Rosolska won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Marija Koryttseva en Julia Schruff in twee sets. Zowel voor Dekmeijere als voor Rosolska was dit de eerste WTA-titel van hun loopbaan.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Vina del Mar 2008
Vina del Mar